Klytios ( oder ) ist in der griechischen Mythologie:

 Klytios, ein Gigant
 Klytios (Bruder des Priamos), Sohn des Laomedon, ein Bruder des trojanischen Königs Priamos
 Klytios (Sohn des Alkmaion), Sohn des Alkmaion und der Arsinoë
 Klytios (Sohn des Eurytos), ein Argonaut, Sohn des Eurytos von Oichalia
 Vater des Peiraios, eines Freundes Telemachs (Homer Odyssee 16.327)

Clytius heißen in Vergils Aeneis:
 einer der Söhne des Aiolos, der Aeneas nach Italien begleitete und von Turnus getötet wurde (Vergil Aeneis 9.744)
 ein junger Soldat in der Armee des Turnus, der von Aeneas getötet wird (Vergil Aeneis 10.325)